Cutting Our Teeth перший студійний альбом англійської пост-хардкор-групи We Are The Ocean, який був випущений 1 лютого 2010 року.

Список композицій 
 Look Alive - 3:01
 Our Days Are Numbered - 2:27
 All of This Has to End - 3:24
 Confessions - 3:40
 These Days, I Have Nothing - 	2:54
 Don't Take Chances - 2:55
 (I'll Grab You By The) Neck of the Woods - 3:53
 Are You Proud of Me Now? - 2:34
 I Could Have Been So Much More - 2:50
 This Is Called My Home - 3:46

Джерела 
Cutting Our Teeth 

Альбоми We Are the Ocean
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2010
Рок-альбоми
Лютий 2010